Abyss puede referirse a:

 Abyss, un personaje ficticio de Marvel Comics.
 Abyss, serie de televisión surcoreana (2019).
 Tales of the Abyss, videojuego de rol de 2005, desarrollado por la empresa japonesa Namco.
 The Abyss, película estadounidense de ciencia ficción de 1989, escrita y dirigida por James Cameron.
 «The Monster» Abyss, luchador profesional estadounidense, de nombre real Chris Parks (n. 1973).